Venuleu (militar), militar romà
 Luci Venuleu Apronià (cònsol sufecte), cònsol l'any 92.
 Luci Venuleu Apronià (cònsol l'any 123), cònsol el 123
 Luci Venuleu Apronià (cònsol l'any 168), cònsol el 168